Hamed – uno dei tre comuni del dipartimento di Kankossa, situato nella regione di Assaba in Mauritania
 Sidi Hmad Ou Hamed – comune rurale del Marocco situato nella provincia di Essaouira

Persone
 Abdul-Rahim Hamed (1963) – ex calciatore iracheno
 Awad Hamed al-Bandar (1945-2007) – magistrato e politico iracheno
 Sulayman Hamadi Hamed, noto come Tuli (1992) – giocatore di calcio a 5 marocchino
 Hugues-Wilfried Hamed Dah (1985) – calciatore burkinabé
 Naseem Hamed – ex pugile inglese
 Nima Arkani-Hamed (1972) – fisico teorico statunitense
 Tarek Hamed (1988) – calciatore egiziano